
А́ль-Хиля́ль (; что на русский переводится как «полумесяц») — название ряда футбольных клубов в Арабском мире:

Саудовская Аравия 
 Аль-Хиляль (Эр-Рияд) — футбольный клуб из Эр-Рияда

Йемен 
 Аль-Хиляль (Ходейда) — футбольный клуб из города Ходейда

Ливия 
 Аль-Хиляль (Бенгази) — футбольный клуб из города Бенгази

Судан 
 Аль-Хиляль (Кадугли) — футбольный клуб из города Кадугли
 Аль-Хиляль (Омдурман) — футбольный клуб из города Омдурман
 Аль-Хиляль (Порт-Судан) — футбольный клуб из города Порт-Судан

См. также 
 Бану Хиляль (значения)
 Хиляли